Gear (identifiant catalogue : FGR) est un label discographique néerlandais, évoluant au sein de la scène techno hardcore.

Catalogue 
Le label est notamment connu pour les compilations Gabberbox, Gabberdome ou For Real Gabbers Only!, mais aussi pour une politique commerciale souvent montrée du doigt : les artistes du label prennent des pseudonymes ayant une forte ressemblance avec d'autres artistes connus, dont voici une liste non exhaustive :

 DJ Primo, DJ Flomo (voir DJ Promo)
 The Perpetrator (voir DJ Perpetrator)
 Marshall Brothers (Marshall Masters, un des pseudonymes de Marc Acardipane)
 Flippin' Gee (voir Rob Gee)
 DJ Felamanski (voir Dr. Phil Omanski)
 Stunned Stylzz (voir The Stunned Guys)
 Terror Corps (voir Rotterdam Terror Corps)

Il est important de noter que le DJ Dione présent dans les compilations Gabberbox et l'album We Like To Party est toutefois bien l'original.
Malgré ces pseudonymes douteux, les artistes du label sont parfois reconnus pour la qualité de leur musique, souvent plus « underground » que leurs rivaux de chez ID&T. Ce qui est aussi reproché à  Gear est le fait de remettre des titres de compilations plus anciennes dans les nouvelles, voire de reprendre le contenu complet d'un CD d'une compilation à une autre (très fréquent dans la série Gabberbox).

Activité 
Bien que le label ne soit plus très actif, ses sorties sont particulièrement attendues par les fans de gabber oldschool, car le label est un des derniers à produire des titres aux sonorités typiques de la première vague gabber, à savoir le son early hardcore des années 1990 (basses distordues, grand rôle des percussions). A contrario, la majorité des labels ayant suivi le sillage de Masters of Hardcore est considérée comme relevant du mainstream hardcore (usage du bruit blanc, mélodie et chants jouant un rôle important).

C'est aussi  à avoir sorti des compilations au format MP3, comme Rotterdam Hardcore Will Never Die.

Notes et références 

Label gabber
Label de musique électronique ayant son siège aux Pays-Bas
Entreprise ayant son siège dans la province de Hollande-Septentrionale